Коко Вандевей була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Кікі Бертенс.

Каміла Джорджі виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Белінду Бенчич з рахунком 7–5 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Topshelf Open, жінки, одиночний розряд
2015